Ми́ло Дор (), настоящее имя Милутин Дорословац (; 7 марта 1923, Будапешт — 5 декабря 2005, Вена) — австрийский писатель и переводчик сербского происхождения.

Биография 
Отец — хирург, мать — владелица косметического салона. Рос в Банате, затем в Белграде. Примкнул к коммунистической молодежи, начал писать стихи на сербохорватском языке. В 1940 году исключён из гимназии за организацию забастовки. Участвовал в югославском Сопротивлении, в 1942 году был арестован, находился в лагере, затем на принудительных работах в Вене. Увлекся театром, изучал театральное искусство и романскую филологию в Венском университете, закончил его в 1949 году. В 1949-м же переехал в Париж, в 1951-м — в ФРГ. Вошёл в группу 47, познакомился с Целаном. С 1955 года жил в Вене, несколько месяцев в году проводя в Ровине.

Сын — австрийский кинорежиссёр и сценарист Милан Дор (р. 1947).

Творчество 
В начале пути был близок к экспрессионизму и сюрреализму. Работал как журналист, писал для радио и кино. Автор исторических и криминальных романов, книг для детей, известны его эссе и мемуары. Переводил на немецкий язык произведения Бранислава Нушича, Иво Андрича, Мирослава Крлежи, Васко Попы, Стивена Крейна, Бабеля, Сименона и др., часто — в соавторстве с Карлом Дедециусом.

Признание 
В 1971—1979 годах был вице-президентом, а потом президентом Федерации австрийских писателей, в 1972—1988 — вице-президентом австрийского ПЕН клуба, а затем его почетным членом. Государственная премия Австрии по литературе (1962), Литературная премия Вены (1977), Почётный Крест Австрии за достижения в науке и искусстве (1983), премия Бруно Крайского за политическую книгу (2001), премия Теодора Крамера (2006, посмертно) и другие награды.

Публикации на русском языке 
 Чужой в Вене и повсюду// Пауль Целан. Материалы, исследования, воспоминания. Т.II. Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2007, с. 317—322.

Примечания

Ссылки 
  
 Мило Дор на сайте IMDB 

Писатели Австрии
Переводчики Австрии
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Авторы исторических романов
Мемуаристы Австрии
Эссеисты Австрии
Многоязычные писатели
Литераторы, известные под псевдонимами
Эссеисты по алфавиту
Югославские партизаны
Похороненные на Центральном кладбище Вены